The Bitch puede hacer referencia a:

 The Bitch, una novela escrita por Jackie Collins.
 The Bitch, película basada en la novela anterior, dirigida en 1979 por Gerry O´Hara y protagonizada por Joan Collins.
 The Bitch, maqueta musical del grupo alemán Holy Moses.